La famille Abramo, originaire de Trieste est une famille patricienne de Venise, présente depuis 799. Ils partirent habiter dans la colonie de Candie.

Ils s'éteignirent en 1364 ou 1520, selon les sources.

Les armes des Abramo sont gironné d'azur et d'or.

Référence

Sources 
 .
 .
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille de la république de Venise
Patronyme italien